Шлиттер — немецкая фамилия. Известные носители:
 Шлиттер, Александр Петрович — Георгиевский кавалер; подпоручик; № 8136; 17 января 1849.
 Шлиттер, Александр Петрович 2-й — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; № 9901; 19 марта 1856.
 Шлиттер, Владимир Петрович (1839—1888) — подполковник, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Шлиттер, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 3932; 26 ноября 1826.
 Шлиттер, Мария Александровна — переводчица, сотрудница ряда журналов издававшихся в Российской империи.
 Шлиттер, Николай Петрович (1834—1877) — флигель-адъютант, полковник, герой Кавказских походов и штурма Плевны.
 Шлиттер, Фёдор; подполковник — Георгиевский кавалер; № 4374; 19 декабря 1829.

Примечания